Slalom gigant mężczyzn podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1956 w Cortina d’Ampezzo został rozegrany 29 stycznia. Zawody odbyły się na trasie Pista Ilio Colli - Bigontina. Po raz pierwszy w historii igrzysk całe podium olimpijskie w narciarstwie alpejskim zajęli reprezentanci jednego kraju, w tym przypadku Austrii: mistrzem olimpijskim został Toni Sailer, srebro wywalczył Andreas Molterer, a brąz zdobył Walter Schuster.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1956